Blindado puede referirse a:
 Blindaje, barreras físicas de protección para reducir o evitar el daño causado por el fuego enemigo.
 Blindado, una película norteamericana de 2009 dirigida por Nimród Antal.
 Blindado, vehículo militar de combate equipado con algún tipo de protección contra ataques hostiles.